Ива́н Фили́ппович Заянчко́вский (8 февраля 1917 — 24 мая 2010) — биолог-зоолог, ветеринарный врач, писатель-натуралист, почетный академик АН РБ (1995), доктор ветеринарных наук (1962), профессор (1963), заслуженный деятель науки РСФСР (1977) и БАССР (1970).

Биография 
Родился 8 февраля 1917 года в селе Руде Киевской области Украины.

В 1943 году окончил ветеринарный факультет Самаркандского сельскохозяйственного института.

После окончания института работал ветврачом на Урале и Украине (1943—1948), заведующим кафедрой Троицкого ветеринарного института Челябинской области (1950—1959), Рязанского сельскохозяйственного института (1959—1964), заведующим кафедрой, профессором Башкирского сельскохозяйственного института, ныне аграрного университета (1964—1997).

Научные направления работы Заянчковского: физиология и патология размножения сельскохозяйственных животных.

Он внёс большой вклад в разработку проблем биологии размножения сельскохозяйственных животных. Впервые разработал методы внутривымянных вливаний при лечении коров, больных маститом, и гормональной терапии затрудненной яйцекладки птиц.

По его инициативе при кафедре акушерства Башкирского аграрного университета создан учебно-научный музей.

Почётный академик АН РБ (1995), он состоял в Отделении биологических, медицинский и сельскохозяйственных наук АН РБ.

Труды 
И. Ф. Заянчковский — автор 42 книг и около 400 научных и научно-популярных статей по вопросам ветеринарии, зоологии, хирургии, экологии, охраны природы. Его труды опубликованы на 22 языках народов СССР и зарубежья. Участвовал в подготовке и издании «Красной книги Башкирской АССР» (1984 и 1987).

Научные и научно-популярные публикации 
 
 
 
 
 
 
  (в пер.)
 
 
 
 
 
 
 
  (обл.)
 
 
 
 
 
  (обл.)

Награды 
Лауреат Всесоюзных (1967, 1972) и Всероссийского (1969) конкурсов на лучшие научно-популярные книги.

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Уфа, 2007.
 Башкирская энциклопедия: В 7 т. Т. 2: В-Ж. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2006.

Ссылки 
http://sivatherium.narod.ru/library/Zayanchk/book.htm

Выпускники Самаркандского института ветеринарной медицины
Академики Академии наук Республики Башкортостан
Писатели Башкортостана
Родившиеся в Сквирском районе